Espírito Santo (staat), een van de 26 deelstaten van Brazilië
 Espírito Santo (Rio Grande do Norte), een stad in de staat Rio Grande do Norte in Brazilië
 Espírito Santo (Mértola), een plaats in de Portugese gemeente Mértola
 Espírito Santo (Nisa), een plaats in de Portugese gemeente Nisa
 Espiritu Santo, grootste eiland van Vanuatu-archipel
Zie ook:
 Banco Espírito Santo, een Portugese bank
 Espirito Santo Trophy, dames golf toernooi